MSQ steht für:
 Nationaler Flughafen Minsk (IATA-Code)

msq steht für:
 Caac (ISO-639-3-Code), ozeanische Sprache in Neukaledonien

Abkürzung